

Мова 
 Свята Нітуш () — те саме, що недото́рклива, недото́ркана. Непорочна, чиста, цнотлива. Яка не терпить стосовно до себе жартів, фамільярності у поведінці, критичних зауважень, заперечень і т. ін.; образлива.

Цитати 

 Пруде́рія  — це гротеск. Часто це жінки, які з якоїсь причини соромляться і хочуть відвернути підозри. Тип святої Нітуш добре відомий.

Театр 
 «Мадемуазель Нітуш» — популярна оперета, написана французьким композитором Флорімоном Ерве у 1883 році на лібрето  і .

Фільми 
  :  — німий італійський короткометражний фільм режисера . Італійська назва фільму «Сантарелліна».
  : «Нітуш» — данський короткометражний фільм.
  :  — франко-німецький фільм французького режисера Марка Аллегре з участю актора Ремю у головній ролі.
  :  — італійський фільм французького режисера  за мотивами оперети «Мадемуазель Нітуш».
  :  — шведський комедійний фільм режисера  за мотивами оперети Флорімона Ерве з  у головній ролі.
  : «Мадемуазель Нітуш» — кінофільм французького режисера Іва Аллегре з участю Фернанделя.
  :  — данський комедійний фільм режисера , у якому знялися Лоне Герц і Дірх Пассер.
  : «Небесні ластівки» — радянський двосерійний музичний комедійний телефільм, поставлений на кіностудії «Ленфільм» режисером Леонідом Квініхідзе за сюжетом оперети композитора Флорімона Ерве — «Мадемуазель Нітуш».

Примітки